Каноэ из Пе́ссе — до настоящего времени древнейшая известная лодка-долблёнка в мире. Обнаружена в 1955 году в посёлке Пессе близ города Хогевен, Нидерланды в болотистой почве. Радиоуглеродным методом датируется примерно  Размеры лодки составляют . Лодка изготовлена из древесины сосны, обработанной топорами из кремня или оленьего рога. Лодка использовалась достаточно длительное время, после чего её затопили в болоте.

В связи с критическими публикациями, где утверждалось, что найденный предмет не мог быть лодкой, так как был непригоден для плавания, в 2001 году археологи провели эксперимент, соорудив копию лодки и успешно проверив её на плавучесть в озере у деревни Виттефеен близ г. Ассен.

В настоящее время каноэ выставлено в Дрентском музее в г. Ассен.

Примечания

Ссылки 
 Archeoforum, De Boot van Pesse de «varkenstrog controverse» in detail en een verslag over de vaarkwaliteiten van de boot van Pesse.
 De boot van Pesse — Dutch version
 De boot van Pesse — English version

Литература 
 G.D. van der Heide, Scheepsarcheologie in Nederland.

Каноэ
Техника Каменного века
Мезолит Европы
История Дренте
Археология в Нидерландах
Археологические артефакты
Открытия 1955 года